Dristor – dzielnica Bukaresztu
 Dristor – stacja metra w Bukareszcie